Баланус:
 Баланус (балянус) — род морских ракообразных (; более принятое название — балянусы);
 Баланус — предводитель галлов.